Vogeno ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vogeno (1927–2009), deutscher Architekt und Hochschullehrer 
 Martin Vogeno (1821–1888), deutscher Goldschmied und Restaurator